Valdenebro är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Valdenebro ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valdenebro är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Valdenebro. Runt Valdenebro är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är El Burgo de Osma,  km väster om Valdenebro. I omgivningarna runt Valdenebro  

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon